Rookery (englisch für Brutkolonie) steht für:

 Rookery Bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Rookery Islands, Inselgruppe vor der Mawson-Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Rookery Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Rookery, Album von Giant Rooks